Грибушин, Михаил Иванович (1832—1889) — российский предприниматель, купец 1-й гильдии, меценат.
 Грибушин, Михаил Михайлович (1871—1915) — российский предприниматель, меценат и общественный деятель; сын М. И. Грибушина.